Stinking Bishop – cultivar di pera
 Stinking Bishop – formaggio inglese